Кубок чемпионов 1966 — девятый розыгрыш сильнейшего баскетбольного турнира среди мужских клубов. В соревновании приняло участие 25 команд. Впервые победитель был определен в Финале Четырех, который проходил в Болоньи и Милане с 29 марта по 1 апреля. Так же впервые победителем турнира стала итальянская команда Симменталь Олимпия (Милан).

Квалификационный раунд 

 * Видад выиграл дополнительный третий матч со счётом 63-61.

1/8 финала 

 *  Задар выиграл дополнительный третий матч со счётом 65-59.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Финал четырех

Победитель

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1965 год в баскетболе
1966 год в баскетболе